Давоя́н () — армянская фамилия.

Известные носители 
 Давоян, Агван Рафикович (род. 1990) — армянский футболист.
 Давоян, Размик Никогосович (1940—2022) — армянский общественный деятель.